Озони́ды:
 Неорганические озониды — соединения общей формулы M(O), содержащие озонид-ион O.
 Органические озониды (1,2,3-триоксоланы и 1,2,4-триоксоланы) — неустойчивые продукты взаимодействия озона с алкенами.